Campagne ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Campagne (Dordogne) im Département Dordogne
 Campagne (Hérault) im Département Hérault
 Campagne (Landes) im Département Landes
 Campagne (Oise) im Département Oise

mit Namenszusatz:
 Campagne-d’Armagnac im Département Gers
 Campagne-lès-Boulonnais im Département Pas-de-Calais
 Campagne-lès-Guines im Département Pas-de-Calais
 Campagne-lès-Hesdin im Département Pas-de-Calais
 Campagne-lès-Wardrecques im Département Pas-de-Calais
 Campagne-sur-Arize im Département Ariège
 Campagne-sur-Aude im Département Aude

Campagne steht für:
 Campagne (Herrenhaus), Schweiz

Campagne ist der Familienname folgender Personen:
 Jenno Campagne (* 2003), niederländisch-surinamischer Fußballspieler
 Tom Campagne (* 2000), französischer Leichtathlet

Siehe auch: 
 Champagne
 Kampagne
 Campagna
 Campanha